Армитидж (; также встречаются варианты Армитедж, Армитэдж, Армитейдж, Эрмитедж, Армитаж) — английская фамилия. Известные носители:
 Армитедж, Альберт (1864—1943) — полярный исследователь, офицер английского торгового флота.
 Армитидж, Дэвид (род. 1965) — британский историк.
 Армитидж, Иэн (род. 2008) — американский актёр.
 Армитидж, Кеннет (1916—2002) — британский скульптор, мастер бронзового литья.
 Армитидж, Роберт Персиваль (1906—1990) — британский колониальный чиновник.
 
 Армитидж, Саймон (род. 1963) — английский поэт и прозаик.
 Армитидж, Эдвард (1817—1896) — один из наиболее известных исторических жанровых живописцев Великобритании.